Цявловский — фамилия

 Цявловский, Даниил Иванович (1795—1870) — русский генерал, участник наполеоновских войн и похода 1831 г. против польских инсургентов.
 Цявловский, Мстислав Александрович (1883—1947) — российский литературовед-пушкинист, доктор филологических наук (1940).
 Цявловская, Татьяна Григорьевна (урожд. Зенгер; 1897—1978) — российский литературовед, специалист по творчеству А. С. Пушкина, ученица, а затем жена М. А. Цявловского.
 Водовозова, Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская, по второму мужу Семевская; 1844—1923) — русская детская писательница, педагог, мемуаристка.